Duncan Haldane, Brits natuurkundige en Nobelprijswinnaar
 John Burdon Sanderson Haldane, Engels-Indiaas geneticus en evolutiebioloog
 John Scott Haldane, Schotse arts naar wie het Haldane-effect is genoemd
 Stan Haldane, Brits bassist